Парламентские выборы в Италии прошли 20 июня 1976 года. Они стали первыми после снижения избирательного возраста до 18 лет и проводились по пропорциональной системе.

Правящая Христианско-демократическая партия одержала относительную победу, получив 38 % голосов. Итальянская коммунистическая партия (ИКП) резко улучшила свои позиции, получив 34,4 % голосов (12,6 миллионов избирателей) — максимальный результат за всю свою историю. Второстепенные партии во главе с социалистами потеряли значительное число голосов в попытке бороться с ростом влияния коммунистов, а Итальянская либеральная партия потерпела полный разгром, потеряв 3/4 своих мест в Палате депутатов (15 из 20) и Сенате (6 из 8). Успех ИКП на этих выборах был связан с её переходом на позиции еврокоммунизма и дистанцированием от политической линии КПСС и СССР.

После парламентских выборов было сформировано четырёхпартийное левоцентристское правительство во главе с христианским демократом Джулио Андреотти, которое удерживало большинство только при поддержке социалистов, ввиду значительных потерь на выборах. При этом правительство получило поддержку лишь 41 % депутатов, и стало называться «Правительством недоверия». В 1978 году, после похищения и убийства Альдо Моро и на фоне роста политического экстремизма, ХДП была вынуждена пойти на «исторический компромисс», впервые в истории заручившись поддержкой ИКП по вопросу ужесточения уголовного законодательства.

Результаты выборов 
Результаты выборов в Палату депутатов.

Результаты выборов в Сенат.

Ссылки 

Парламентские выборы в Италии
Выборы 1976 года
Выборы в Италии
События 20 июня
Июнь 1976 года
1976 год в Италии